Годао 321 (, ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городе субпровинциального значения Гуанчжоу (провинция Гуандун) и заканчивается в городе субпровинциального значения Чэнду (Сычуань).

Дорога проходит через провинции Гуандун, Гуйчжоу, Сычуань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.

Общая протяженность дороги составляет 2220 км.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть.

Примечания

Ссылки 
 Автостоп в Китае
 Статья в Байдупедии

Дороги Китая
Транспорт провинции Гуандун
Транспорт провинции Гуйчжоу
Транспорт провинции Сычуань
Транспорт Гуанси-Чжуанского автономного района